Steve Brown (ondernemer), een Nederlands auteur, hasjhandelaar, programmamaker en zakenman
 Steve Brown (Amerikaans darter), een Amerikaans darter
 Steve Brown (Brits darter), een Engels darter
 Steve Brown (atleet), atleet uit Trinidad en Tobago
 Steve Brown (voetbalspeler), een Engels voetbalspeler
 Steve Brown (honkbalspeler), een Amerikaans honkbalspeler
 Steve Brown (muzikant, 1890), een Amerikaans jazzmuzikant
 Steve Brown (muzikant, 1942), een Amerikaans jazzgitarist
 Steve Brown (producent), een Brits muziekproducent
 Steve Brown (pastoor), een Amerikaans pastoor, bekend als radiopresentator
 Steven Brown, een Brits golfer